

Patronyme 
Le nom de Guttmann est celui de plusieurs personnalités :
 Béla Guttmann (1900-1981), entraîneur de football hongrois ;
 Hermann Zvi Guttmann (1917-1977), architecte allemand spécialisé dans la construction de synagogues
 Ludwig Guttmann (1899-1980), neurochirurgien allemand.

Homonymie de patronyme germanique